San Nicola har flere betydninger:

 San Nicola Arcella, en by i Calabrien, Italien
 San Nicola Baronia, en by i Campania, Italien
 San Nicola da Crissa, en by i Italien
 San Nicola dell'Alto, en by i Italien
 San Nicola la Strada, en by i Italien
 San Nicola Manfredi, en by i Italien
 Stadio San Nicola, et stadion i den italienske by Bari